Macedonia puede hacer referencia a:

Geografía e historia de Europa Suroriental 

 Macedonia del Norte, Estado soberano ubicado en Europa Suroriental, conocido hasta 2019 como Antigua República Yugoslava de Macedonia;
 Macedonia, provincia griega formada por las regiones de:
 la Macedonia Occidental; 
 la Macedonia Central; y
 la Tracia y Macedonia Oriental;
 Macedonia, región geográfica de dicha zona;
 Macedonia, como término con múltiples usos históricos en geografía, política, lingüística y demografía;
 la disputa sobre el nombre de Macedonia, causada por el desacuerdo entre Grecia y Macedonia del Norte por el uso del término;
 el Reino de Macedonia (s.  a. C.-168 a. C.), antiguo reino griego situado en la región;
 Macedonia (146 a. C.-siglo , provincia del Imperio romano;
 Macedonia (c. 790-siglo ), thema del Imperio bizantino;
 la República Socialista de Macedonia (1946-1991), unidad federal de Yugoslavia, predecesora de la actual Macedonia del Norte;

Geografía del resto del mundo

Brasil 
 Macedônia, municipio brasileño del estado de São Paulo;

Estados Unidos 
 Macedonia, lugar estadounidense designado por el censo del estado de Alabama;
 Macedonia, villa estadounidense del estado de Illinois;
 Macedonia, ciudad estadounidense del estado de Iowa;
 Macedonia, ciudad estadounidense del estado de Ohio;
 Macedonia, municipio estadounidense del estado de Iowa;

Otros 

 la macedonia de frutas, mezcla de frutas cortadas en trozos pequeños, aderezada con azúcar, licor o zumo de frutas;
 Makedonia, un diario griego.

Enlaces externos